Череп:

 Череп — костная часть головы у позвоночных животных, костный каркас головы, защищающий её от повреждения и служащий местом прикрепления её мягких тканей.
 Череп человека — костный каркас головы человека, совокупность костей.
 «Череп» — иерархия дедовщины.

Ювелирные изделия 
 Бриллиантовый череп — череп человека, сделанный из платины и инкрустированный бриллиантами. 
 Хрустальный череп — модель человеческого черепа, изготовленная из цельного куска прозрачного либо дымчатого горного хрусталя (кварца).

Палеонтологические находки 
 Калаверасский череп — окаменелый человеческий череп, обнаруженный шахтёрами в Калаверасе, штат Калифорния, США, в 1866 году.
 Сходненский череп — верхняя часть черепа человека разумного конца ледникового периода, обнаруженная в 1939 году возле города Тушино.
 Чёрный череп — череп Paranthropus aethiopicus, найденный на озере Туркана (Кения) Аланом Уолкером в 1985 году.

Персоналии 
Череп — фамилия. Известные носители:
 Череп, Валерий Иванович (род. 1940) — советский государственный деятель, управленец.
 Череп-Спиридович, Артур Иванович (1868—1926) — генерал-майор флота в отставке, публицист.

Вымышленные персонажи 
 Красный Череп — имя нескольких вымышленных персонажей из комиксов, издаваемых компанией Marvel Comics.

См. также 
 Череп и кости (значения)
 Черепов
 Черепа
 Черепа 2
 Черепа 3